

Film 
La chiave (The Key) – film diretto da Carol Reed (1958)
La chiave (Kagi) – film diretto da Kon Ichikawa (1959)
La chiave – film diretto da Tinto Brass (1983)

Letteratura 
La chiave (Kagi) – romanzo scritto da Tanizaki Jun'ichirō (1956)
La chiave (The Key) – racconto di Isaac Asimov del 1966

Altro 
La Chiave – nome di due supercriminali dei fumetti dell'universo DC